WISE 1828+2650 — коричневый карлик в созвездии Лиры. Находится на расстоянии около 47 св. лет (14 парсек) от Солнца. На момент своего открытия был самым маленьким и самым холодным известным коричневым карликом.

Относится к спектральному классу Y2. Температура 250—400 °K (−23 — +127 °C). Является одним из ближайших соседей Солнечной системы.

Коричневый карлик был обнаружен космическим телескопом WISE.

Примечания

Ссылки 
 
 NASA news release
 Science news
 Infrared image of WISE 1828+2650 at Astronomy Picture of the Day, 2011 August 30
 Solstation.com (New Objects within 20 light-years)

Коричневые карлики